Дорский сельсовет
 Дорский сельсовет — сельсовет в Воложинском районе Минской области Белоруссии;
 Дорский сельсовет — сельсовет в Шаховском районе Московской области России (до 1994).